Termin HMCS ima više značenja.

 Molibden kofaktor sumportransferaza, enzim
 Sudska služba Njenog veličanstva ()